Vidlák  může být:

 jelen či srnec se dvěma výsadami na každé lodyze
 hanlivé označení venkovana
 přezdívka bloggera

rybník
 Vidlák (Černíny) – rybník a stejnojmenná chatová osada západně od obce Černíny, v okrese Kutná Hora
 Vidlák (Hrubá skála) – jeden z rybníků na území přírodní rezervace Podtrosecká údolí
 Vidlák (Jabkenická obora) – lesní rybník v Jabkenické oboře asi 2 km východně od obce Jabkenice v okrese Mladá Boleslav 

vrchol
 Vidlák (Lužany) (361 m)  – vrchol nedaleko autokempingu a obce Lužany v okrese Jičín, nedaleko turistické značené trasy Cesta Karla Jaromíra Erbena

příjmení
 Alžběta Malá-Vidláková (1900–1965) – moravská pedagožka, spisovatelka, etnografka
 Lubomír Vidlák (1928–1958) – český herec, scénograf a choreograf
 Marie Vidláková (1904–1994) – česká atletka (vrhačské disciplíny), házenkářka a tenistka
 Milan Vidlák (1926–2001) – český hokejista
 Petr Vidlák (* 1974) – český překladatel z polštiny a redaktor
 Vilém Vidlák (1898–1968) – český interbrigadista

Reference

Externí odkazy